

Događaji
 Sargon II. sagradio novi grad imena Dur-Šarukin (Dom Sargonov), 20 km sjeverno od Ninive.

Rođenja

Smrti